Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1981./82. su činile republičke lige

Hrvatska

Bosna i Hercegovina

Crna Gora

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1981./82.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

 

1981-82
 3